Кратер Аббот () — ударный кратер в экваториальной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь американского астрофизика Чарлза Грили Аббота (1872—1973) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1973 г.

Описание кратера 

Кратер находится в гористой местности между Морем Кризисов и Морем Изобилия. На востоке от кратера располагается кратер Бомбелли, на юге — борозды Аполлония.

Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 10,4 км, глубина 2,7 км.

Кратер имеет чашеобразную форму с гладким внутренним склоном вала. По морфологическим признакам может быть отнесён к типу ALC (по названию кратера Аль-Баттани С). Наибольшая высота вала над окружающей местностью составляет 370 м, объём кратера приблизительно 40 км³.

До 1973 года относился к сателлитам кратера Аполлоний (Аполлоний K).

Кратер Аббот включён в список кратеров с тёмными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Фотографии кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17.
 Кратер Аббот на карте LAC-62.
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Топографическая карта окрестностей кратера
 Кратер Аббот на карте LM62
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны